Проспе́кт Ста́чки — улица в Ростове-на-Дону, направление с востока на запад. Центральная магистраль Железнодорожного и Советского районов.

География 
Начинается от Площади стачки 1902 года, где находится одноуровневая транспортная развязка. После пересечения с улицей Малиновского переходит в улицу Пескова. Нумерация домов возрастает с востока на запад. Практически на всем протяжении является  участок от улицы Зорге до улицы Малиновского

Название 
Назван в честь массовой забастовки рабочих, потрясшей город в ноябре 1902 года. Своё нынешнее название проспект получил только в 1967 году, до этого участок от путепровода до площади Дружинников назывался балкой имени Стачки 1902 года, а продолжение за площадью — улицей Коминтерна.

История 
В дореволюционное время местность, где сейчас пролегает проспект, называлась Камышевахской балкой. Именно здесь происходили важнейшие события стачки 1902 года и большинство митингов Революции 1905—1907 годов. Перед началом Второй мировой войны была разработана концепция массовой застройки западной окраины Ростова-на-Дону, для этого требовалось соединить центр города и будущий район строительства с помощью путепровода через реку Темерник и железнодорожные пути. Его строительство началось в 1938 году, он начинался с улиц Московской и Станиславского, а продолжением должна была стать новая автодорога. Из-за войны стройку удалось завершить лишь к ноябрю 1948 года. Строительство автодороги по Камышевахской балке было завершено к середине 1950-х годов, уже в 1957 году по проспекту пустили трамвай. К 1963 году дорога стала приобретать нынешнее значение, став основной магистралью, ведущей в Западный жилой массив. В 1967 была проложена троллейбусная линия.

Застройка 
Проспект Стачки застроен в основном домами-«хрущевками» и индивидуальными строениями. Более высотные здания (до 16-ти этажей) есть только на участке между улицей Зорге и улицей Малиновского. В непосредственной близости находится телевизионная башня, хорошо просматривающаяся практически со всего города и окрестностей. С недавних пор происходит массовая застройка проспекта объектами коммерческой недвижимости.

Транспорт 
Проспект Стачки — одна из важнейших транспортных артерий Ростова-на-Дону, по ней проходит основной пассажиропоток из Западного жилого массива в центральную часть города. По проспекту проходит большое количество муниципальных и коммерческих автобусных маршрутов (15, 16, 26, 34, 34а, 67, 71), без учёта маршрутных такси, а также троллейбусные маршруты   До 1998 года по проспекту ходил трамвай, но в результате глобального разрушения трамвайной сети в городе вся соответствующая инфраструктура была уничтожена.

Пересечения с другими улицами 
В направлении с востока на запад Стачки пересекает большое количество улиц, важнейшие из них: Портовая улица, Профсоюзная улица, Спартаковская улица, улица Кулагина, улица МОПРа, улица Тружеников, улица Зорге, улица Мильчакова, улица Малиновского.

Примечательные объекты 
 Памятник стачке 1902 года
 Сквер на пл. Дружинников
 Стадион Локомотив
 Сквер Тюленина (располагается на пересечении пр. Стачки и ул. Тружеников, назван в честь С. Г. Тюленина)
 Парк имени г. Дортмунда
 Парк имени г. Плевен (располагается на пересечении пр. Стачки и ул. Зорге, своим названием обязан болгарскому городу-побратиму Ростова-на-Дону — Плевену)
 Памятник детям войны

Фотогалерея

См. также 
 Железнодорожный район Ростова-на-Дону
 Советский район Ростова-на-Дону

Примечания 

Улицы Ростова-на-Дону